Гросс, Михаэль:
 Гросс, Михаэль (род. 1964) — немецкий пловец.
 Гросс, Михаэль (1920—2004) — израильский художник.